Отрадокаменка () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2285 человек. Почтовый индекс — 74341. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520685901.

Местный совет 
74341, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Отрадокаменка, Вишнёвая ул., 5

Ссылки 
 Отрадокаменка на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Бериславского района